Ла́мпи — фамилия.

Известные носители:

 Лампи, Вели (род. 1984) — финский футболист
 Лампи, Вильхо (1898—1936) — финский художник
 Лампи Старший, Иоганн Баптист (1751—1830) — австрийский художник-портретист
 Лампи Младший, Иоганн Баптист (1775—1837) — австрийский художник-портретист, сын И. Б. Лампи Старшего
 Лампи, Франц Ксавье (1782—1852) — польский художник, сын И. Б. Лампи Старшего